Vejen (gemeente)
 Vejen (plaats)
 Vejen (parochie)